Los estegocéfalos (Stegocephalia) son un antiguo grupo de tetrápodomorfos que incluía todas las formas anteriores al Jurásico y unas pocas posteriores, con un aspecto más o menos parecido al de una salamandra. El nombre del grupo alude a la presencia de una armadura ósea en el cráneo que tuvieron algunas de las especies de mayor tamaño.

En origen, los estegocéfalos fueron considerados como una unidad taxonómica con categoría de orden; más tarde se usó en término Labyrinthodontia, dividido en tres órdenes. No obstante, dado que tanto los estegocéfalos como los laberintodontos son parafiléticos, el nombre se usa ahora de una manera informal para denominar los primeros vertebrados no pisciformes, excluyendo los anfibios modernos y los amniotas.

Nuevo concepto de Stegocephalia 
Estudios filogenéticos recientes han redefinido los estegocéfalos como aquellos vertebrados más cercanos a los temnospóndilos que a Panderichthys (el pariente evolutivo más cercano a los tetrápodos que aun conserva aletas pares).

Por tanto, los estegocéfalos incluyen a todos los grupos de vertebrados que tienen dedos en vez de aletas, y unos pocos (Elginerpeton, Metaxygnathus, Ventastega y posiblemente Hynerpeton) que aún las conservan. Al contrario del uso antiguo del término, los estegocéfalos representan un clado, abarcando a todos los actuales vertebrados terrestres y a sus más tempranos ancestros anfibios.

Filogenia 
Los estegocéfalos incluyen diferentes taxones, pero sus relaciones filogenéticas son controvertidas. El siguiente cladograma está basado en Tree of Life:

Referencias 

Tetrapoda
Anfibios prehistóricos